Merkersdorf heißen folgende geographische Objekte:
 Merkersdorf (Gemeinde Hardegg) in Niederösterreich
 Merkersdorf (Gemeinde Ernstbrunn) in Niederösterreich